Buttercup – personaggio del romanzo La principessa sposa e del film La storia fantastica
 Molly (Buttercup) – personaggio della serie animata Le Superchicche
 Buttercup – città del Belize
 Buttercup – serie televisiva filippina
 Buttercup Island – isola dell'Australia
 (Build Me Up) Buttercup – singolo dei The Foundations

Pagine correlate 
 Botton d'oro
Buttercups